Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2010./11.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Đurđevac 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Za prvaka 
Ujedno i kvalifikacije za 2. ŽNL.

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjski

NS Našice 
Zoljan pobjednik lige 
Sudionici:
 Brezik (Brezik Našički)
 Dinamo Budimci
 Lug Bokšić Lug 
 Poganovci 
 Polet Bokšić
 Seona
 Slavonac Pribiševci
 Vuka Razbojište
 Zoljan
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 14. od 16 kola

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Valpovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

NS Novska 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

NS Sisak 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Slatina / Orahovica 

 Izvori: 
 rsssf.com

Virovitica / Pitomača 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska 
 Nogomet VSŽ

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2010./11.
 2. HNL 2010./11.
 3. HNL 2010./11.
 4. HNL 2010./11.
 5. rang HNL-a 2010./11.
 6. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., šesti i sedmi rang
 

2010-11
 7